La page concile de Lyon répertorie les conciles et synodes diocésains catholiques qui se tiennent dans la ville française de Lyon.

Listes des conciles et synodes 
Selon le Dictionnaire universel et complet des conciles (1847), se sont tenus à Lyon les assemblées suivantes :
 Concile de Lyon (177) ;
 Concile de Lyon (197) ;
 Concile de Lyon (198/199) ;
 Concile de Lyon (461) ;
 Concile de Lyon (475) ;
 Concile de Lyon (490) ;
 Conférence de Lyon, avec les ariens (vers l'an 500) ;
 Concile de Lyon (516), connu uniquement à travers une lettre d'Avit, archevêque de Vienne ;
 Concile provincial de Lyon (entre 517/518 et 523), considéré comme le premier ;
 Concile provincial de Lyon (566/567 ou 570), considéré comme le deuxième ;
 Concile de Lyon (575) ;
 Concile provincial de Lyon (583), considéré comme le troisième ;
 Concile de Lyon (814) ;
 Concile de Lyon (829) ;
 Concile de Lyon (848) ;
 Concile de Lyon (912) ;
 Concile de Lyon (1020) ;
 Concile provincial de Lyon (1034) ;
 Concile de Lyon (1055) ;
 Concile de Lyon (1077) ;
 Concile de Lyon (1080) ;
 Concile de Lyon (1093) ;
 Concile de Lyon (1107), sous les auspices du pape Pascal II, partage du comté de Sermorens entre les diocèses de Vienne et de Grenoble ;
 Concile de Lyon (1126) ;
 Premier concile œcuménique (1245) ;
 Deuxième concile œcuménique (1274) ;
 Prétendu concile de Lyon (1297) ;
 Concile de Lyon (1449) ;
 Synode de Lyon (1466) ;
 Conciliabule de Lyon (1511) ;
 Concile de Lyon (1528) ;
 Synode de Lyon (1560) ;
 Synode de Lyon, du  ;
 Synodes de Lyon de 1581, 1594, 1614 et 1703.

Notes et références

Annexes

Bibliographie
 
 .

Articles connexes
 Archidiocèse de Lyon
 Histoire du christianisme

Lyon
Religion à Lyon